Johnson Monteiro Pinto Macaba (Luanda, 23 de novembro de 1978), é um futebolista angolano que atua como atacante.

Primeiros anos 
Johnson veio para o Brasil com 7 anos de idade devido as dificuldades com a guerra em seu país de origem, a Angola. Viveu no nordeste, mas logo veio para São Bernardo do Campo/SP onde viveu a maior parte da sua infância e adolescência.

Seu sonho sempre foi voltar para Angola, mas de uma forma que não fosse afetado pela guerra. Foi aí que pensou no futebol como forma de conseguir seu objetivo e passou a fazer testes nos clubes de São Paulo.

Carreira 
Johnson fez testes em vários clubes da capital, porém com idade já avançada para iniciar como profissional (16 anos), não conseguiu ser aprovado. Foi então que conseguiu ser aprovado no EC São Bernardo onde iniciou sua carreira. Após 2 anos e pouca evolução na carreira, Johnson conseguiu ser contratado pela Fracana que disputava a A2 do campeonato paulista e logo recebeu a oportunidade de jogar no Londrina que disputava a divisão amarela (2ª divisão nacional) da Copa João Havelange. 

No Londrina, Johnson viveu uma situação inusitada. Em uma fase ruim do clube, que não pontuava há 4 jogos, Johnson teve a oportunidade de jogar e fez o gol da vitória que pôs fim ao jejum da equipe. Nesta mesma hora, um diretor do clube teve um mal súbito nas arquibancadas e veio a falecer. A notícia correu por toda a cidade com uma manchete "sádica" fazendo referência entre o falecimento do cartola com o gol do angolano.

Percebendo que o seu gol deu um grande ibope, Johnson notou que se fizesse mais gols despertaria a atenção da imprensa e poderia ser notado pela seleção angolana. Foi então que recebeu a oportunidade de ir para a União Barbarense, e sabendo que a imprensa no eixo Rio-SP tinha transmissão internacional, aceitou na hora. 

No campeonato paulista de 2001 Johnson jogou pela União Barbarense e fez o gol solitário da equipe numa goleada do Palmeiras para cima do time interiorano. Neste momento Johnson foi até a câmera, levantou a camisa e mostrou uma camiseta com a bandeira do seu país natal. Essa imagem correu todo o mundo e no mesmo ano, a seleção angolana convocou Johnson para disputar as eliminatórias para a Copa do Mundo e Copa da África de Nações.

Johnson representou o elenco da Seleção Angolana de Futebol no Campeonato Africano das Nações de 2010.

Ligações externas 
 
 

Naturais de Luanda
Futebolistas de Angola
Futebolistas da União Agrícola Barbarense Futebol Clube
Futebolistas do Esporte Clube São Bernardo
Futebolistas do Clube Atlético Juventus
Futebolistas do Fluminense de Feira Futebol Clube
Futebolistas da Associação Portuguesa de Desportos
Futebolistas do Goiás Esporte Clube
Futebolistas do América Futebol Clube (São José do Rio Preto)
Futebolistas do Malatya Spor Kulübü
Futebolistas do Londrina Esporte Clube
Futebolistas da Sociedade Esportiva do Gama
Futebolistas do Shenzhen Football Club
Futebolistas do Chengdu Blades Football Club
Futebolistas do Guangzhou R&F Football Club
Futebolistas do Grêmio Catanduvense de Futebol
Futebolistas do Santa Cruz Futebol Clube
Futebolistas do Clube Atlético Sorocaba
Jogadores da Seleção Angolana de Futebol
Angolanos expatriados no Brasil
Expatriados na China